Het ATP-toernooi van Bologna 1988 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 6 tot en met 12 juni 1989. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze vierde editie was de Zweedse nummer één van de plaatsingslijst, Kent Carlsson.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Externe links 
 Enkel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna